Bluestars Sports Club é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2001–02.

Clubes de futebol da Dominica